Anonidium är ett släkte av kirimojaväxter. Anonidium ingår i familjen kirimojaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kirimojaväxter
Anonidium